Fnac steht für
Fnac Darty, Handelskette
FNAC steht für:
  Fonds national d'art contemporain, französische Sammlung zeitgenössischer Kunst